До распада Југославије серије су снимане у продукцији Телевизије Београд и Телевизије Нови Сад. 

Након распада Југославије, поред јавног сервиса настају серије у продукцији приватних кућа, попут: Прва ТВ, РТВ Пинк, Хепи ТВ, БК ТВ, ТВ Нова, Б92, Фокс ТВ, Студио Б, Топ ТВ, Нова С, Суперстар ТВ.

Списак српских ТВ серија за време СФР Југославије 

Телевизија Нови Сад — Играни програм

Списак српских ТВ серија за време СР Југославије/Србије и Црне Горе од 1992. до 2006. године

Списак српских ТВ серија из Републике Србије од 2006. године 
Класификација према години премијерног почетка емитовања.

Почетак емитовања 2006. године

Почетак емитовања 2007. године

Почетак емитовања 2008. године

Почетак емитовања 2009. године

Почетак емитовања 2010. године

Почетак емитовања 2011. године

Почетак емитовања 2012. године

Почетак емитовања 2013. године

Почетак емитовања 2014. године

Почетак емитовања 2015. године

Почетак емитовања 2016. године

Почетак емитовања 2017. године

Почетак емитовања 2018. године

Почетак емитовања 2019. године

Почетак емитовања 2020. године

Почетак емитовања 2021. године

Почетак емитовања 2022. године

Почетак емитовања 2023. године

Списак српских ТВ серија из Републике Српске

Напомене

Спољашње везе 
 Радио телевизија Србије
 Прва српска телевизија
 Радио телевизија Пинк